

Cinema 
 Wild Horses – film del 1998 diretto da Soleil Moon Frye e Meeno Peluce
 Wild Horses – film del 2015 diretto da Robert Duvall

Musica 
 Wild Horses – gruppo musicale statunitense
 Wild Horses – singolo dei The Rolling Stones del 1971; una cover è stata realizzata da Susan Boyle nel 2009
 Wild Horses – singolo di Antonia Iacobescu del 2014
 Wild Horses – singolo di Birdy del 2016

Televisione 
 Wild Horses – film per la televisione del 1985 diretto da Dick Lowry